Дави́д Григоря́н:
 Григорян, Давид (1990) — армянский самбист.
 Григорян, Давид (род. 1989) — армянский футболист.
 Григорян, Давид Жораевич (род. 1982) — армянский футболист.
 Григорян, Давид Левонович (род. 1946) — армянский виолончелист.